«Жёлтый профсоюз» — рабочая организация, которая находится под влиянием своего работодателя; не является формой независимого профсоюза. Профсоюзы, организованные или управляемые самими компаниями, запрещены международным трудовым законодательством — согласно Конвенции МОТ (№ 98, статья 2). Такие организации были объявлены вне закона в США в соответствии с Национальным законом о трудовых отношениях от 1935 года (§ 8), поскольку они использовались в качестве агентов для вмешательства в работу независимых профсоюзов. Именно такими были все легальные профсоюзы в СССР и остались многие профсоюзы государственных предприятий в постсоветской России. В XXI веке «жёлтые профсоюзы» сохраняются во многих странах — особенно с авторитарной формой правления.

Примечания

Литература 
 Aidt, Toke and Tzannatos, Zafiris. Unions and Collective Bargaining: Economic Effects in a Global Environment. Washington, D. C.: The World Bank. ISBN 0-8213-5080-3.
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Фостер У. З. Очерки мирового профсоюзного движения, пер. с англ., М., 1956.

Профсоюзы
Новый курс Рузвельта